Les stylommatophores (Stylommatophora) sont un groupe rassemblant les gastéropodes connus sous les noms d'escargots et de limaces. Il s'agit par conséquent de mollusques presque exclusivement terrestres par opposition aux basommatophores (les limnées et planorbes) qui partagent avec eux la particularité de disposer d'un poumon, organe de la respiration aérienne, mais sont revenus à un mode de vie aquatique.

Taxonomie 

Attention, selon les classifications, Stylommatophora est considéré comme
 un ordre
 sous la sous-classe Pulmonata (Animal Diversity Web)
 sous l'infra-classe Pulmonata (www.marinespecies.org)
 sans surtaxon Pulmonata (UICN, ITIS, Catalogue of Life)
 un sous-ordre
 sous l'ordre Pulmonata (Fauna Europaea)
 un infra-ordre
 sous l'ordre Pulmonata (NCBI)
 sous la sous-classe Pulmonata (The Paleobiology database)

Liste des familles 
Selon  :

Selon , il y a 3 sous-ordres et des taxons non-assignés :
 Achatinina
 Helicina
 Scolodontina
 Stylommatophora non-assignés
Il y a aussi des noms en synonymie :
 Elasmognatha, un synonyme de Succineoidei
 Orthurethra, un synonyme de Pupilloidei
 Sigmurethra, un synonyme de Helicina

Références taxinomiques

Notes et références 

 Stylommatophora
Ordre de mollusques (nom scientifique)